est la formule brute de plusieurs isomères contenant 15 atomes de carbone et 32 atomes d'hydrogène.

 Alcane
 n-pentadécane, numéro CAS